Lucapa kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Lucapa, kommun, Lunda Norte, 
 Lucapa (provinshuvudstad i Angola), Lunda Norte, 

Robotskapade Angolaförgreningar